Арабское письмо () — тринадцатый блок стандарта Юникод. Содержит стандартные арабские буквы и наиболее общие арабские диакритические знаки, а также индо-арабские цифры.

Список символов 

|}

Компактная таблица 
{| class="wikitable" style="border-collapse:collapse;background:#FFFFFF;font-size:large;text-align:center"
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small" | Арабское письмоОфициальная таблица символов Консорциума Юникода
|- style="background:#F8F8F8;font-size:small"
| style="width:45pt" |  || style="width:20pt"  | 0 || style="width:20pt"  | 1 || style="width:20pt"  | 2 || style="width:20pt"  | 3 || style="width:20pt"  | 4 || style="width:20pt"  | 5 || style="width:20pt"  | 6 || style="width:20pt"  | 7 || style="width:20pt"  | 8 || style="width:20pt"  | 9 || style="width:20pt"  | A || style="width:20pt"  | B || style="width:20pt"  | C || style="width:20pt"  | D || style="width:20pt"  | E || style="width:20pt"  | F
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+060x
| title="U+0600: ARABIC NUMBER SIGN" | ؀
| title="U+0601: ARABIC SIGN SANAH" | ؁
| title="U+0602: ARABIC FOOTNOTE MARKER" | ؂
| title="U+0603: ARABIC SIGN SAFHA" | ؃
| title="U+0604: ARABIC SIGN SAMVAT" | ؄
| title="U+0605: ARABIC NUMBER MARK ABOVE" | ؅
| title="U+0606: ARABIC-INDIC CUBE ROOT" | ؆
| title="U+0607: ARABIC-INDIC FOURTH ROOT" | ؇
| title="U+0608: ARABIC RAY" | ؈
| title="U+0609: ARABIC-INDIC PER MILLE SIGN" | ؉
| title="U+060A: ARABIC-INDIC PER TEN THOUSAND SIGN" | ؊
| title="U+060B: AFGHANI SIGN" | ؋
| title="U+060C: ARABIC COMMA" | ،
| title="U+060D: ARABIC DATE SEPARATOR" | ؍
| title="U+060E: ARABIC POETIC VERSE SIGN" | ؎
| title="U+060F: ARABIC SIGN MISRA" | ؏
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+061x
| title="U+0610: ARABIC SIGN SALLALLAHOU ALAYHE WASSALLAM" | ؐ
| title="U+0611: ARABIC SIGN ALAYHE ASSALLAM" | ؑ
| title="U+0612: ARABIC SIGN RAHMATULLAH ALAYHE" | ؒ
| title="U+0613: ARABIC SIGN RADI ALLAHOU ANHU" | ؓ
| title="U+0614: ARABIC SIGN TAKHALLUS" | ؔ
| title="U+0615: ARABIC SMALL HIGH TAH" | ؕ
| title="U+0616: ARABIC SMALL HIGH LIGATURE ALEF WITH LAM WITH YEH" | ؖ
| title="U+0617: ARABIC SMALL HIGH ZAIN" | ؗ
| title="U+0618: ARABIC SMALL FATHA" | ؘ
| title="U+0619: ARABIC SMALL DAMMA" | ؙ
| title="U+061A: ARABIC SMALL KASRA" | ؚ
| title="U+061B: ARABIC SEMICOLON" | ؛
| title="U+061C: ARABIC LETTER MARK (alias ALM)" | 
| title="U+061D: ARABIC END OF TEXT MARK" | ؝
| title="U+061E: ARABIC TRIPLE DOT PUNCTUATION MARK" | ؞
| title="U+061F: ARABIC QUESTION MARK" | ؟
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+062x
| title="U+0620: ARABIC LETTER KASHMIRI YEH" | ؠ
| title="U+0621: ARABIC LETTER HAMZA" | ء
| title="U+0622: ARABIC LETTER ALEF WITH MADDA ABOVE" | آ
| title="U+0623: ARABIC LETTER ALEF WITH HAMZA ABOVE" | أ
| title="U+0624: ARABIC LETTER WAW WITH HAMZA ABOVE" | ؤ
| title="U+0625: ARABIC LETTER ALEF WITH HAMZA BELOW" | إ
| title="U+0626: ARABIC LETTER YEH WITH HAMZA ABOVE" | ئ
| title="U+0627: ARABIC LETTER ALEF" | ا
| title="U+0628: ARABIC LETTER BEH" | ب
| title="U+0629: ARABIC LETTER TEH MARBUTA" | ة
| title="U+062A: ARABIC LETTER TEH" | ت
| title="U+062B: ARABIC LETTER THEH" | ث
| title="U+062C: ARABIC LETTER JEEM" | ج
| title="U+062D: ARABIC LETTER HAH" | ح
| title="U+062E: ARABIC LETTER KHAH" | خ
| title="U+062F: ARABIC LETTER DAL" | د
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+063x
| title="U+0630: ARABIC LETTER THAL" | ذ
| title="U+0631: ARABIC LETTER REH" | ر
| title="U+0632: ARABIC LETTER ZAIN" | ز
| title="U+0633: ARABIC LETTER SEEN" | س
| title="U+0634: ARABIC LETTER SHEEN" | ش
| title="U+0635: ARABIC LETTER SAD" | ص
| title="U+0636: ARABIC LETTER DAD" | ض
| title="U+0637: ARABIC LETTER TAH" | ط
| title="U+0638: ARABIC LETTER ZAH" | ظ
| title="U+0639: ARABIC LETTER AIN" | ع
| title="U+063A: ARABIC LETTER GHAIN" | غ
| title="U+063B: ARABIC LETTER KEHEH WITH TWO DOTS ABOVE" | ػ
| title="U+063C: ARABIC LETTER KEHEH WITH THREE DOTS BELOW" | ؼ
| title="U+063D: ARABIC LETTER FARSI YEH WITH INVERTED V" | ؽ
| title="U+063E: ARABIC LETTER FARSI YEH WITH TWO DOTS ABOVE" | ؾ
| title="U+063F: ARABIC LETTER FARSI YEH WITH THREE DOTS ABOVE" | ؿ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+064x
| title="U+0640: ARABIC TATWEEL" | ـ
| title="U+0641: ARABIC LETTER FEH" | ف
| title="U+0642: ARABIC LETTER QAF" | ق
| title="U+0643: ARABIC LETTER KAF" | ك
| title="U+0644: ARABIC LETTER LAM" | ل
| title="U+0645: ARABIC LETTER MEEM" | م
| title="U+0646: ARABIC LETTER NOON" | ن
| title="U+0647: ARABIC LETTER HEH" | ه
| title="U+0648: ARABIC LETTER WAW" | و
| title="U+0649: ARABIC LETTER ALEF MAKSURA" | ى
| title="U+064A: ARABIC LETTER YEH" | ي
| title="U+064B: ARABIC FATHATAN" | ً
| title="U+064C: ARABIC DAMMATAN" | ٌ
| title="U+064D: ARABIC KASRATAN" | ٍ
| title="U+064E: ARABIC FATHA" | َ
| title="U+064F: ARABIC DAMMA" | ُ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+065x
| title="U+0650: ARABIC KASRA" | ِ
| title="U+0651: ARABIC SHADDA" | ّ
| title="U+0652: ARABIC SUKUN" | ْ
| title="U+0653: ARABIC MADDAH ABOVE" | ٓ
| title="U+0654: ARABIC HAMZA ABOVE" | ٔ
| title="U+0655: ARABIC HAMZA BELOW" | ٕ
| title="U+0656: ARABIC SUBSCRIPT ALEF" | ٖ
| title="U+0657: ARABIC INVERTED DAMMA" | ٗ
| title="U+0658: ARABIC MARK NOON GHUNNA" | ٘
| title="U+0659: ARABIC ZWARAKAY" | ٙ
| title="U+065A: ARABIC VOWEL SIGN SMALL V ABOVE" | ٚ
| title="U+065B: ARABIC VOWEL SIGN INVERTED SMALL V ABOVE" | ٛ
| title="U+065C: ARABIC VOWEL SIGN DOT BELOW" | ٜ
| title="U+065D: ARABIC REVERSED DAMMA" | ٝ
| title="U+065E: ARABIC FATHA WITH TWO DOTS" | ٞ
| title="U+065F: ARABIC WAVY HAMZA BELOW" | ٟ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+066x
| title="U+0660: ARABIC-INDIC DIGIT ZERO" | ٠
| title="U+0661: ARABIC-INDIC DIGIT ONE" | ١
| title="U+0662: ARABIC-INDIC DIGIT TWO" | ٢
| title="U+0663: ARABIC-INDIC DIGIT THREE" | ٣
| title="U+0664: ARABIC-INDIC DIGIT FOUR" | ٤
| title="U+0665: ARABIC-INDIC DIGIT FIVE" | ٥
| title="U+0666: ARABIC-INDIC DIGIT SIX" | ٦
| title="U+0667: ARABIC-INDIC DIGIT SEVEN" | ٧
| title="U+0668: ARABIC-INDIC DIGIT EIGHT" | ٨
| title="U+0669: ARABIC-INDIC DIGIT NINE" | ٩
| title="U+066A: ARABIC PERCENT SIGN" | ٪
| title="U+066B: ARABIC DECIMAL SEPARATOR" | ٫
| title="U+066C: ARABIC THOUSANDS SEPARATOR" | ٬
| title="U+066D: ARABIC FIVE POINTED STAR" | ٭
| title="U+066E: ARABIC LETTER DOTLESS BEH" | ٮ
| title="U+066F: ARABIC LETTER DOTLESS QAF" | ٯ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+067x
| title="U+0670: ARABIC LETTER SUPERSCRIPT ALEF" | ٰ
| title="U+0671: ARABIC LETTER ALEF WASLA" | ٱ
| title="U+0672: ARABIC LETTER ALEF WITH WAVY HAMZA ABOVE" | ٲ
| title="U+0673: ARABIC LETTER ALEF WITH WAVY HAMZA BELOW" | ٳ
| title="U+0674: ARABIC LETTER HIGH HAMZA" | ٴ
| title="U+0675: ARABIC LETTER HIGH HAMZA ALEF" | ٵ
| title="U+0676: ARABIC LETTER HIGH HAMZA WAW" | ٶ
| title="U+0677: ARABIC LETTER U WITH HAMZA ABOVE" | ٷ
| title="U+0678: ARABIC LETTER HIGH HAMZA YEH" | ٸ
| title="U+0679: ARABIC LETTER TTEH" | ٹ
| title="U+067A: ARABIC LETTER TTEHEH" | ٺ
| title="U+067B: ARABIC LETTER BEEH" | ٻ
| title="U+067C: ARABIC LETTER TEH WITH RING" | ټ
| title="U+067D: ARABIC LETTER TEH WITH THREE DOTS ABOVE DOWNWARDS" | ٽ
| title="U+067E: ARABIC LETTER PEH" | پ
| title="U+067F: ARABIC LETTER TEHEH" | ٿ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+068x
| title="U+0680: ARABIC LETTER BEHEH" | ڀ
| title="U+0681: ARABIC LETTER HAH WITH HAMZA ABOVE" | ځ
| title="U+0682: ARABIC LETTER HAH WITH TWO DOTS VERTICAL ABOVE" | ڂ
| title="U+0683: ARABIC LETTER NYEH" | ڃ
| title="U+0684: ARABIC LETTER DYEH" | ڄ
| title="U+0685: ARABIC LETTER HAH WITH THREE DOTS ABOVE" | څ
| title="U+0686: ARABIC LETTER TCHEH" | چ
| title="U+0687: ARABIC LETTER TCHEHEH" | ڇ
| title="U+0688: ARABIC LETTER DDAL" | ڈ
| title="U+0689: ARABIC LETTER DAL WITH RING" | ډ
| title="U+068A: ARABIC LETTER DAL WITH DOT BELOW" | ڊ
| title="U+068B: ARABIC LETTER DAL WITH DOT BELOW AND SMALL TAH" | ڋ
| title="U+068C: ARABIC LETTER DAHAL" | ڌ
| title="U+068D: ARABIC LETTER DDAHAL" | ڍ
| title="U+068E: ARABIC LETTER DUL" | ڎ
| title="U+068F: ARABIC LETTER DAL WITH THREE DOTS ABOVE DOWNWARDS" | ڏ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+069x
| title="U+0690: ARABIC LETTER DAL WITH FOUR DOTS ABOVE" | ڐ
| title="U+0691: ARABIC LETTER RREH" | ڑ
| title="U+0692: ARABIC LETTER REH WITH SMALL V" | ڒ
| title="U+0693: ARABIC LETTER REH WITH RING" | ړ
| title="U+0694: ARABIC LETTER REH WITH DOT BELOW" | ڔ
| title="U+0695: ARABIC LETTER REH WITH SMALL V BELOW" | ڕ
| title="U+0696: ARABIC LETTER REH WITH DOT BELOW AND DOT ABOVE" | ږ
| title="U+0697: ARABIC LETTER REH WITH TWO DOTS ABOVE" | ڗ
| title="U+0698: ARABIC LETTER JEH" | ژ
| title="U+0699: ARABIC LETTER REH WITH FOUR DOTS ABOVE" | ڙ
| title="U+069A: ARABIC LETTER SEEN WITH DOT BELOW AND DOT ABOVE" | ښ
| title="U+069B: ARABIC LETTER SEEN WITH THREE DOTS BELOW" | ڛ
| title="U+069C: ARABIC LETTER SEEN WITH THREE DOTS BELOW AND THREE DOTS ABOVE" | ڜ
| title="U+069D: ARABIC LETTER SAD WITH TWO DOTS BELOW" | ڝ
| title="U+069E: ARABIC LETTER SAD WITH THREE DOTS ABOVE" | ڞ
| title="U+069F: ARABIC LETTER TAH WITH THREE DOTS ABOVE" | ڟ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+06Ax
| title="U+06A0: ARABIC LETTER AIN WITH THREE DOTS ABOVE" | ڠ
| title="U+06A1: ARABIC LETTER DOTLESS FEH" | ڡ
| title="U+06A2: ARABIC LETTER FEH WITH DOT MOVED BELOW" | ڢ
| title="U+06A3: ARABIC LETTER FEH WITH DOT BELOW" | ڣ
| title="U+06A4: ARABIC LETTER VEH" | ڤ
| title="U+06A5: ARABIC LETTER FEH WITH THREE DOTS BELOW" | ڥ
| title="U+06A6: ARABIC LETTER PEHEH" | ڦ
| title="U+06A7: ARABIC LETTER QAF WITH DOT ABOVE" | ڧ
| title="U+06A8: ARABIC LETTER QAF WITH THREE DOTS ABOVE" | ڨ
| title="U+06A9: ARABIC LETTER KEHEH" | ک
| title="U+06AA: ARABIC LETTER SWASH KAF" | ڪ
| title="U+06AB: ARABIC LETTER KAF WITH RING" | ګ
| title="U+06AC: ARABIC LETTER KAF WITH DOT ABOVE" | ڬ
| title="U+06AD: ARABIC LETTER NG" | ڭ
| title="U+06AE: ARABIC LETTER KAF WITH THREE DOTS BELOW" | ڮ
| title="U+06AF: ARABIC LETTER GAF" | گ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+06Bx
| title="U+06B0: ARABIC LETTER GAF WITH RING" | ڰ
| title="U+06B1: ARABIC LETTER NGOEH" | ڱ
| title="U+06B2: ARABIC LETTER GAF WITH TWO DOTS BELOW" | ڲ
| title="U+06B3: ARABIC LETTER GUEH" | ڳ
| title="U+06B4: ARABIC LETTER GAF WITH THREE DOTS ABOVE" | ڴ
| title="U+06B5: ARABIC LETTER LAM WITH SMALL V" | ڵ
| title="U+06B6: ARABIC LETTER LAM WITH DOT ABOVE" | ڶ
| title="U+06B7: ARABIC LETTER LAM WITH THREE DOTS ABOVE" | ڷ
| title="U+06B8: ARABIC LETTER LAM WITH THREE DOTS BELOW" | ڸ
| title="U+06B9: ARABIC LETTER NOON WITH DOT BELOW" | ڹ
| title="U+06BA: ARABIC LETTER NOON GHUNNA" | ں
| title="U+06BB: ARABIC LETTER RNOON" | ڻ
| title="U+06BC: ARABIC LETTER NOON WITH RING" | ڼ
| title="U+06BD: ARABIC LETTER NOON WITH THREE DOTS ABOVE" | ڽ
| title="U+06BE: ARABIC LETTER HEH DOACHASHMEE" | ھ
| title="U+06BF: ARABIC LETTER TCHEH WITH DOT ABOVE" | ڿ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+06Cx
| title="U+06C0: ARABIC LETTER HEH WITH YEH ABOVE" | ۀ
| title="U+06C1: ARABIC LETTER HEH GOAL" | ہ
| title="U+06C2: ARABIC LETTER HEH GOAL WITH HAMZA ABOVE" | ۂ
| title="U+06C3: ARABIC LETTER TEH MARBUTA GOAL" | ۃ
| title="U+06C4: ARABIC LETTER WAW WITH RING" | ۄ
| title="U+06C5: ARABIC LETTER KIRGHIZ OE" | ۅ
| title="U+06C6: ARABIC LETTER OE" | ۆ
| title="U+06C7: ARABIC LETTER U" | ۇ
| title="U+06C8: ARABIC LETTER YU" | ۈ
| title="U+06C9: ARABIC LETTER KIRGHIZ YU" | ۉ
| title="U+06CA: ARABIC LETTER WAW WITH TWO DOTS ABOVE" | ۊ
| title="U+06CB: ARABIC LETTER VE" | ۋ
| title="U+06CC: ARABIC LETTER FARSI YEH" | ی
| title="U+06CD: ARABIC LETTER YEH WITH TAIL" | ۍ
| title="U+06CE: ARABIC LETTER YEH WITH SMALL V" | ێ
| title="U+06CF: ARABIC LETTER WAW WITH DOT ABOVE" | ۏ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+06Dx
| title="U+06D0: ARABIC LETTER E" | ې
| title="U+06D1: ARABIC LETTER YEH WITH THREE DOTS BELOW" | ۑ
| title="U+06D2: ARABIC LETTER YEH BARREE" | ے
| title="U+06D3: ARABIC LETTER YEH BARREE WITH HAMZA ABOVE" | ۓ
| title="U+06D4: ARABIC FULL STOP" | ۔
| title="U+06D5: ARABIC LETTER AE" | ە
| title="U+06D6: ARABIC SMALL HIGH LIGATURE SAD WITH LAM WITH ALEF MAKSURA" | ۖ
| title="U+06D7: ARABIC SMALL HIGH LIGATURE QAF WITH LAM WITH ALEF MAKSURA" | ۗ
| title="U+06D8: ARABIC SMALL HIGH MEEM INITIAL FORM" | ۘ
| title="U+06D9: ARABIC SMALL HIGH LAM ALEF" | ۙ
| title="U+06DA: ARABIC SMALL HIGH JEEM" | ۚ
| title="U+06DB: ARABIC SMALL HIGH THREE DOTS" | ۛ
| title="U+06DC: ARABIC SMALL HIGH SEEN" | ۜ
| title="U+06DD: ARABIC END OF AYAH" | ۝
| title="U+06DE: ARABIC START OF RUB EL HIZB" | ۞
| title="U+06DF: ARABIC SMALL HIGH ROUNDED ZERO" | ۟
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+06Ex
| title="U+06E0: ARABIC SMALL HIGH UPRIGHT RECTANGULAR ZERO" | ۠
| title="U+06E1: ARABIC SMALL HIGH DOTLESS HEAD OF KHAH" | ۡ
| title="U+06E2: ARABIC SMALL HIGH MEEM ISOLATED FORM" | ۢ
| title="U+06E3: ARABIC SMALL LOW SEEN" | ۣ
| title="U+06E4: ARABIC SMALL HIGH MADDA" | ۤ
| title="U+06E5: ARABIC SMALL WAW" | ۥ
| title="U+06E6: ARABIC SMALL YEH" | ۦ
| title="U+06E7: ARABIC SMALL HIGH YEH" | ۧ
| title="U+06E8: ARABIC SMALL HIGH NOON" | ۨ
| title="U+06E9: ARABIC PLACE OF SAJDAH" | ۩
| title="U+06EA: ARABIC EMPTY CENTRE LOW STOP" | ۪
| title="U+06EB: ARABIC EMPTY CENTRE HIGH STOP" | ۫
| title="U+06EC: ARABIC ROUNDED HIGH STOP WITH FILLED CENTRE" | ۬
| title="U+06ED: ARABIC SMALL LOW MEEM" | ۭ
| title="U+06EE: ARABIC LETTER DAL WITH INVERTED V" | ۮ
| title="U+06EF: ARABIC LETTER REH WITH INVERTED V" | ۯ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+06Fx
| title="U+06F0: EXTENDED ARABIC-INDIC DIGIT ZERO" | ۰
| title="U+06F1: EXTENDED ARABIC-INDIC DIGIT ONE" | ۱
| title="U+06F2: EXTENDED ARABIC-INDIC DIGIT TWO" | ۲
| title="U+06F3: EXTENDED ARABIC-INDIC DIGIT THREE" | ۳
| title="U+06F4: EXTENDED ARABIC-INDIC DIGIT FOUR" | ۴
| title="U+06F5: EXTENDED ARABIC-INDIC DIGIT FIVE" | ۵
| title="U+06F6: EXTENDED ARABIC-INDIC DIGIT SIX" | ۶
| title="U+06F7: EXTENDED ARABIC-INDIC DIGIT SEVEN" | ۷
| title="U+06F8: EXTENDED ARABIC-INDIC DIGIT EIGHT" | ۸
| title="U+06F9: EXTENDED ARABIC-INDIC DIGIT NINE" | ۹
| title="U+06FA: ARABIC LETTER SHEEN WITH DOT BELOW" | ۺ
| title="U+06FB: ARABIC LETTER DAD WITH DOT BELOW" | ۻ
| title="U+06FC: ARABIC LETTER GHAIN WITH DOT BELOW" | ۼ
| title="U+06FD: ARABIC SIGN SINDHI AMPERSAND" | ۽
| title="U+06FE: ARABIC SIGN SINDHI POSTPOSITION MEN" | ۾
| title="U+06FF: ARABIC LETTER HEH WITH INVERTED V" | ۿ
|-
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small;text-align:left" | Примечания
1.По состоянию на версию .
|}

См. также 
 Набор символов
 Цифры руми

Примечания